Holderness steht für:

 Holderness, englische Landschaft an der Küste Yorkshires
 Holderness (New Hampshire), Town im US-Bundesstaat New Hampshire
 Holderness, ehemalige britische Automarke Holderness, siehe East Riding Cycle Company
 Earl of Holderness, erblicher britischer Adelstitel